„Секретна квартира“ () е щатски екшън трилър от 2012 г. на режисьора Даниел Еспиноза, по сценарий на Дейвид Гугенхайм, във филма участват Дензъл Уошингтън и Райън Рейнолдс. Снимките се провеждат в Кейп Таун, Южна Африка. Премиерата на филма се състои в Ню Йорк Сити на 7 февруари 2012 г. и в САЩ на 10 февруари 2012 г.

Актьорски състав

Саундтрак 

Рамин Джавади композира музиката на филма

Списък с песни

Пускане 
Премиерата на филма се състои в Ню Йорк Сити на 7 февруари 2012 г. и е пуснат в щатските кина на 10 февруари 2012 г. По-късно е пуснат на Blu-ray и DVD на 5 юни 2012 г. в САЩ.

В България 
В България филмът е издаден на DVD от „А Плюс Филмс“ на 11 юни 2012 г.

На 11 септември 2017 г. е излъчен за първи път по „Би Ти Ви Синема“ в понеделник от 21:00 ч. Дублажът е на студио „Медия линк“. Екипът се състои от:

Източници

Външни препратки 
 
 
 

Филми от 2012 година
Филми на „Юнивърсъл Студиос“
Американски екшън трилъри